Карелль, Карелл () — немецкая фамилия. Известные носители:

Карелл, Нэнси (род. 19 июля 1966) — американская актриса и комедиант.
Карелль, Отто Карлович (1893—1946) — эстонский военачальник, подполковник.
 Карель, Пауль (1911—1997) — руководящий чиновник и функционер нацистской пропаганды в МИДе Третьего Рейха.
Карелл, Стив (род. 16 августа 1962) — американский актёр, комик, продюсер и сценарист.
 Карелль, Филипп Яковлевич (1806—1886) — лейб-медик при императорах Николае I и Александре II.